

Носители фамилий 
Северино:
 Северино, Лукас (род. 1979) — бразильский футболист, нападающий.
 Северино, Марк Аурелио (1580—1656) — итальянский хирург, анатом и зоолог, один из основоположников сравнительной анатомии.
 Северино Жефферсон (род. 1985) — бразильский футболист, нападающий.
 Северино Лима Де Моура (род. 1986) — бразильский футболист, нападающий.
 Северино, Паола (род. 1948) — итальянская женщина-юрист и политик.

Прочее 

 «Северино» - фильм студии DEFA (ГДР).